Der DEB-Pokal der Saison 2012/13 wird vom Deutschen Eishockey-Bund und der Eishockeyspielbetriebsgesellschaft zum vierten Male seit der Neugestaltung des Turniers im Jahre 2009 veranstaltet. Beteiligt sind die Vereine der vorjährigen 2. Bundesliga, qualifizierte Oberligisten, der Regionalliga-Meister sowie die Deutsche U20-Eishockeynationalmannschaft. Teams aus der höchsten deutschen Liga nehmen nicht teil.

Der Gewinner des im K.-o.-System ausgespielten Wettbewerbs erhält neben dem Kristall-Wanderpokal eine Siegprämie von 12.000 €. Der Wettbewerb begann am 16. September 2012 und endete mit dem Finale am 27. Februar 2013.

Modus 

Der gesamte Pokal wird in einfachen K.-o.-Runden ausgetragen. Zur Auslosung der Ansetzungen werden alle Mannschaften in jeder Runde aus einem Topf gezogen, wobei die U20-Auswahl immer auswärts antrat. Heimrecht hat stets der unterklassige, bei Gleichklassigkeit der erstgezogene Club.

Teilnehmer 

Gemäß den Durchführungsbestimmungen des DEB wird der Pokal mit den Mannschaften der 2. Bundesliga, der Oberliga Süd, je zwei qualifizierten Clubs der Oberligen West, Ost und Nord sowie der deutschen U20-Nationalmannschaft durchgeführt. Hinzu kommen Nachrücker entsprechend der Platzierungen in der Oberliga-Endrunde/den Oberliga Aufstiegs-Play-offs, um das Starterfeld auf 32 Mannschaften aufzufüllen.

Aus der Oberliga Ost qualifizierten sich neben dem Sieger der Pokalrunde, dem EHV Schönheide 09 „Wölfe“ der Ost-Meister MEC Halle 04 „Saale Bulls“, aus der Oberliga West neben dem Pokalsieger Königsborner JEC „Bulldogs“ der EV Füchse Duisburg als Aufstiegs-Play-off-Finalist. Die Bestimmungen des Niedersächsischen Eissportverbandes (NEV) versprachen neben dem Erst- und Zweitplatzierten der Abschlusstabelle auch dem Sieger der Pokalqualifikation der Oberliga Nord die Pokalteilnahme. Dies stellte sich im Nachhinein als Fehler heraus, so dass der formal qualifizierte Adendorfer EC „Heidschnucken“ nicht für den Pokal gemeldet wurde und gegen die Entscheidung klagen wollte. Der Protest wurde später jedoch aufgegeben, als der Niedersächsische Eissportverband die Verantwortung übernahm. Hoffnungen auf ein Nachrücken für den sich aus der Oberliga Süd zurückziehenden EHF Passau Black Hawks erfüllten sich nicht. Für die Passauer rückten die Roten Teufel aus Bad Nauheim nach. Die Begegnungen der jeweils nächsten Runde wurden nach Prüfung der Spielberichtsbögen aller Partien ausgelost.

Turnierplan 

Die Ansetzungen der jeweiligen Runde wurden erst nach Abschluss der vorigen Runde ausgelost, so dass die weiteren Paarungen noch nicht absehbar waren.

Ansetzungen

1. Runde 

Die Ansetzungen der ersten Runde wurden am 18. August 2012 durch Anna Gross, Moderatorin des Bayerischen Fernsehens vor einem Testspiel des SC Riessersee gegen die Tölzer Löwen ausgelost.

Achtelfinale 

Die Auslosung für das Achtelfinale erfolgte am 20. September. Alle Mannschaften wurden aus einem Topf gezogen. Losfee war diesmal der neue Eishockey-Bundestrainer Pat Cortina.

Viertelfinale 

Während des Deutschland-Cups am 10. November 2012 loste DEB-Vizepräsident Manuel Hüttl folgende Begegnungen aus.

Halbfinale 

Die Auslosung fand am 16. Dezember 2012 im Rahmen des Heimspiels der Starbulls Rosenheim gegen den ESV Kaufbeuren statt.

Finale 

Die Bietigheim Steelers verteidigten mit dem 2:1-Sieg über die Starbulls Rosenheim als erstes Team in der Geschichte des Wettbewerbs den DEB-Pokal. Seit seinem Amtsantritt im Dezember 2011 hat Trainer Kevin Gaudet damit seinen zweiten Titelgewinn mit den Bietigheim Steelers erreicht.

Siehe auch 
 DEB-Pokal der Frauen 2013

Weblinks 

  auf deb-online.de
 Pokal-Statistik 2012/13 auf kicker.de
 Pokal-Statistik 2012/13 auf pointstreak.com

Einzelnachweise 

2012
Eishockeysaison 2012/13